Мартин Хаубро (, род. 26 мая 1994) — датский шахматист, международный мастер (2016), имеет 1 гроссмейстерский балл.

Чемпион Дании 2022 г.

В составе сборной Дании участник шахматной олимпиады 2022 г.

Победитель международного турнира в Баллерупе (2021 г.; разделил 1—3 места с Э. Блумквистом и Б. М. Окснером).

Выступает в командных чемпионатах Дании, Норвегии и Швеции.

Выпускник Датского технического университета.

Его отец Сигфред Хаубро (род. 1961) также играет в шахматы. Он выступает в опен-турнирах и командных чемпионатах Дании.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам